The League of Gentlemen () — название, которое может означать:

  — новелла английского писателя Джона Боланда (1958).
 The League of Gentlemen — кинофильм британского режиссёра Бэзила Дирдена (1960), снятый по одноименной новелле Джона Боланда.
 The League of Gentlemen — музыкальная группа, существовавшая в первой половине и середине 1960-х годов, в которой играли Роберт Фрипп и Гордон Хаскелл.
  — музыкальная группа, созданная Робертом Фриппом, гитаристом группы King Crimson (1980).
  — альбом одноимённой группы (1981).
 The League of Gentlemen — коллектив четырёх британских комических актёров (1995).
 The League of Gentlemen — английское скетч-шоу, созданное BBC в 1999 году.

Примечания